quadra (castell), recinte, part o jurisdicció d'un castell 
 quadra o cavallerissa, lloc on es refugien animals de munta i tir com cavall o ases
 quadra o vela rodona, tipus de vela utilitzat pels naus antigament
 quadra, quarta part de la mànega en una embarcació, vegeu mànega (nàutica)
 Macintosh Quadra, família d'ordinadors personals Apple Macintosh de gamma alta d'Apple Computer, construïts utilitzant la CPU Motorola 68040
 Marquesat de la Quadra, títol nobiliari creat el 1757 pel rei Ferran VI a favor de Lluís Carbonell, baró de Guia Real i senyor de la quadra de Sant Agustí de Lluçanès 
 Toponímia:
 La Quadra (Vilamolat de Mur), petita vall al municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, en terres del poble de Vilamolat
 La Quadra d'Agulladolç, entitat de població del municipi de Mediona, a la comarca de l'Alt Penedès. El llogaret i antigua
 Quadra de Badia, conjunt d'edificacions pertanyents a una explotació agropecuària de l'antic terme ribagorçà de Benés 
 La Quadra dels Tascals, antic nucli de població, actualment en terme de Botarell, que havia format part de la senyoria dels Arcs 
 Quadra de l'Espona
 Quadra Farré d'Avall, edifici ramader a la Vall de Boí (Alta Ribagorça) 
 Quadra Guillem a la Vall de Boí (Alta Ribagorça) 
 Quadra del Mas Déu, masia als Omells de na Gaia (Urgell) 
 Quadra de Miravet, quadra del municipi de Senterada, al Pallars Jussà a ponent del terme municipal
 Quadra d'en Ribes, masia a Llagostera 
 Quadra de Rocacrespa, llogaret al terme de Cubelles (Garraf) 
 La Quadra del Solà de Sant Esteve, formada per les masies del Clapers i el Solà de Sant Esteve 
 Cases de Quadra, pedania del municipi valencià de Requena, a la comarca de la Plana d'Utiel-Requena
 Cova de la Quadra, cavitat del terme de Castell de Mur, al Pallars Jussà, en terres del poble de Vilamolat de Mur, al Pallars Jussà.
 Riera de la Quadra, curs fluvial del Baix Camp nascuda a l'aiguabarreig de la Riera d'Almoster i del Barranc del Pi del Burgar 
 Roca de la Quadra, paratge del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, en terres del poble de Miravet
 Torre de la Quadra de Puigloret, torre al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp) protegida com a bé cultural d'interès local
 Tossal de la Quadra, muntanya al municipi d'Os de Balaguer, a la comarca de la Noguera